Finlands försvarsminister (finska:Suomen puolustusministeri) är den av Finlands ministrar som är chef för försvarsministeriet. Ministern har en adjutant. Sedan 2019 är det Antti Kaikkonen som är försvarsminister i Finland. Ämbetet inrättades år 1922 och ersatte det tidigare krigsministerämbetet.

Lista över Finlands försvarsministrar

Källor
Försvarsminister. Statsrådet.
Finlands försvarsministrar. Försvarsministeriet.

Se även
 Finlands krigsminister
 Försvarsminister
 Försvarsministeriet

Externa länkar
 Försvarsministeriet

Listor över försvarsministrar